Annet steht für:
 Annet (Scilly-Inseln), britische unbewohnte Insel der Scilly-Inseln
 Annet-sur-Marne, französische Gemeinde im Départements Seine-et-Marne

Personen:
 Armand Léon Annet (1888–1973), französischer Politiker und Gouverneur diverser Kolonien des französischen Kolonialreiches

Siehe auch:
 Annett
 Anett
 Anet